Yamaha Motor Racing är Yamaha Motor Companys fabriksstall i MotoGP. Teamet har vunnit ett flertal världsmästerskap för förare i den främsta roadracingklassen (500GP eller MotoGP): 2004, 2005, 2008 och 2009 genom Valentino Rossi och 2010, 2012 och 2015 genom Jorge Lorenzo. Dessa två förare kör för Yamaha Roadracing-VM 2016.

Stallet är baserat i Italien och stallchef är Lin Jarvis.

Huvudsponsorer och stallnamn
Någon varumärke för tobak var ofta huvudsponsor, som  Gauloises, Marlboro eller Camel. Camel Yamaha var namnet på stallet under säsongen 2006 då Valentino Rossi blev tvåa i VM med fem segrar. Camel lämnade MotoGP som storsponsor efter den säsongen. Huvudsponsor från 2007 till och med 2010 var biltillverkaren FIAT, varför stallet ofta kallades FIAT Yamaha. Från 2011 till 2013 tävlade Yamaha under den egna beteckningen Yamaha Factory Racing. 2014 kom det spanska telekombolaget Movistar in som huvudsponsor och 2019 den amerikanska läskedrycken Monster Energy.

Säsonger i sammanfattning från 2002

Källor 

 http://racingmemo.free.fr/MOTO-GP-CH%20MONDE.htm
 http://www.motogp.com/en/teams/2010/Fiat+Yamaha+Team
 http://www.motogp.com/en/teams/2011/Yamaha+Factory+Racing
 http://www.motogp.com/en/teams/2012/Yamaha+Factory+Racing
 http://www.motogp.com/en/teams/2013/Yamaha+Factory+Racing

Yamaha FIAT
Yamaha